

События 
 31 мая 339 года — освящение Базилики Рождества Христова в Вифлееме.
 Консулы имп. Констанций II (II раз) и имп. Констант I.
 339—341 — Епископ Константинополя Евсевий (ранее епископ Никомедии). Арианин.
 Цзиньский генерал Юй Лян разбит хуннами в Хубэе.
 Муюн Хуан совершил поход на Корею.

Родились 
 12 декабря — Абра из Пуатье, святая дева пиктавийская.
 Амфилохий Иконийский — святой; епископ Иконийский.
 Ши Ши — император государства Поздняя Чжао.

Скончались 
 Евсевий Кесарийский — греческий церковный историк, богослов.

См. также